Nuon kan avse:

 N.V. Nuon Energy – tidigare namn på ett nederländskt energiföretag, numera Vattenfall Nederland
 Nuonaffären – Vattenfalls köp av det nederländska företaget Nuon
 Nuon (DVD-teknik) – en teknik som utökar funktionerna hos en vanlig DVD-spelare, bland annat med spelfunktioner
 Nuon Chea (1926–2019), en sino-kambodjansk före detta politiker